Kazuyoshi Hoshino  - em língua japonesa, 星野 一義 Hoshino Kazuyoshi (Shizuoka, 1 de julho de 1947) é um ex-piloto de Fórmula 1 do Japão. Disputou apenas duas corridas na categoria, ambas em seu país (1976 e 1977), não pontuando em ambas.

Carreira

Motos e Fórmula 1
Conhecido como "homem mais rápido do Japão", Hoshino iniciou sua carreira nas motos, ganhando o Campeonato Japonês de motocross (categorias 90 e 125cc, pela Kawasaki), em 1968, tornando-se piloto oficial da Nissan no ano seguinte.

Em 1976, ingressa na Fórmula 1, pilotando na equipe Heros Racing - utilizando um Tyrrell 007 - e com este carro disputou o GP do Japão, marcado pelo título do inglês James Hunt e realizado sob chuva. Abandonou por conta de problemas nos pneus.

No ano seguinte, Hoshino compete novamente pela Heros, desta vez usando um Kojima KE009. Encerrou o GP do Japão em décimo-primeiro lugar. Com a saída da pista de Fuji (o Japão voltaria a sediar corridas de F-1 em 1987, no circuito de Suzuka), Hoshino não seria mais lembrado para correr outras provas da categoria.

Carreira no Japão e passagem por Le Mans
Hoshino correu entre 1974 e 1996 nas Fórmulas 2, 2000 e 3000 de seu país, conquistando seis títulos (dois da F-2, um da F-2000 e três da F-3000). Obteve 38 vitórias (a última em 1996, quando já tinha 48 anos).

De 1983 a 1996, dividiu as funções de piloto e dono de equipe, encerrando sua carreira como piloto de monopostos neste último ano. Entre 1986 e 1990 e de 1995 e 1998, Hoshino disputou as 24 Horas de Le Mans, tendo um terceiro lugar em 1998 como seu melhor resultado

Aos 55 anos, Hoshino encerrou sua carreira, concentrando-se apenas na função de dono da equipe Impul.

Pilotos de Fórmula 1 do Japão
Naturais de Shizuoka (cidade)
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei